Giulio Gabrielli ist der Name folgender Personen:

* Giulio Gabrielli der Ältere (1604?–1677), italienischer Kardinal
 Giulio Gabrielli der Jüngere (1748–1822), italienischer Kardinal
 Giulio Gabrielli (Bergsteiger) (1932–1959), italienischer Bergsteiger